Tarauacá bedeutet

 Tarauacá, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Acre
 Rio Tarauacá, Fluss im brasilianischen Bundesstaat Acre
 Mikroregion Tarauacá, statistisch-geographische Zone des brasilianischen Statistikinstituts

 Departamento do Tarauacá, historische Verwaltungseinheit des Territoriums Acre
 Comarca do Tarauacá, historischer Gerichtsbezirk des Territoriums Acre